Stark puede estar haciendo referencia a:

 Efecto Stark, desdoblamiento de los niveles energéticos de un átomo bajo la acción de un campo eléctrico.
 Casa Stark, familia noble perteneciente a la saga de literatura fantástica de George R. R. Martin Canción de hielo y fuego.
 Coyote Stark, el Espada 1 en el manga y anime Bleach.
 Tony Stark, la identidad secreta del personaje de Marvel Iron Man.